Příjmení Michalec nosí více významných osobností:

 Irena Michalcová (* 1964) – česká politička, starostka městské části Praha 4
 Ivan Michalec (1928–1993) – slovenský architekt
 Miroslav Michalec (1961–2016) – slovenský politik SNS
 Peter Michalec (* 1956) – slovenský fotbalista, záložník